Miejscowości w USA:
 Asheville – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe
Gminy w USA:
 Asheville (ang. Asheville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Buncombe